Loa může znamenat:

 Loa (voodoo) – výraz používaný ve voodoo
 Loa (řeka) – řeka v Chile
 Mauna Loa – sopka na Havaji (USA)
 Loa (rod) – rod hlístic, například vlasovec oční (Loa loa)
 Loa (Utah) – město v Utahu